Franz Schubert va compondre diverses obres que són conegudes com a "Ständchen" (serenata): Lieder (D 265, D 889, D 957 núm. 4) i part songs (D 635, D 920/921).

Lieder 
Un lied anomenat "Ständchen" o "Abendständchen" ("Serenata nocturna").

D 265 
"Abend ständchen an Lina", D 265 per a veu i piano, amb text de Gabriele von Baumberg.

D 889 
"Ständchen", D 889 ("Horch, horch! die Lerch im Ätherblau") - a partir d'un text de Shakespeare, de l'Acte II, escena 3, de Cymbeline.

D 957 núm. 4 
"Ständchen" ("Leise flehen meine Lieder"), amb text de Ludwig Rellstab. És la cançó núm. 4 del cicle Schwanengesang, D 957. El títol "Ständchen" d'aquesta peça ja apareix en l'autògraf de Schubert.

Part songs 
Són les Part songs publicades com a "Ständchen" o "Nächtliches Ständchen" ("Serenata nocturna").

D 635 
"Leise, leise laßt uns singen, schlummre sanft", D 635, per a TTBB, té el títol "Quartetto" en l'autògraf del compositor (manuscrit MH 1864/c de la Biblioteca de Ciutat de Viena). Aquest autògraf conté el text amb una sola estrofa d'un autor desconegut. Eusebius Mandyczewski suggereix que Schubert podria haver estat l'autor de text. Altres versions del text, amb més estrofes, es produïren pòstumament, després de la mort del compositor. L'any 1900 la música va sortir publicada com a "Ständchen", amb text de Robert Graf. Anton Weiß és l'autor de text d'una altra versió. Mandyczewski fou el primer en publicar la cançó amb la versió original del text (1906–1907). També coneguda com a "Ruhe", i "Nächtliches Ständchen" ("Serenata nocturna").

D. 920 i 921 
"Ständchen", D 920/921 per a contralt solista, cor de TTBB o cor de SSAA & piano ("Zögernd leise, in des Dunkels nächt'ger Hülle") - text de Franz Grillparzer.

Referències

Fonts

Enllaços externs 
 Abendständchen, D. 265 a IMSLP
 Ständchen, D. 889 a IMSLP
 Ständchen, No. 4 of Schwanengesang, D. 957 a IMSLP

Lieder de Franz Schubert